Il doppio femminile  del torneo di tennis Newsweek Champions Cup and the Virginia Slims of Indian Wells 1989, facente parte del WTA Tour 1989, ha avuto come vincitrici Hana Mandlíková e Pam Shriver che hanno battuto in finale 6–3, 6–7, 6–3 Rosalyn Fairbank e Gretchen Magers.

Teste di serie
 Jana Novotná /  Helena Suková (semifinale)
 Lori McNeil /  Eva Pfaff (primo turno)
 Isabelle Demongeot /  Nathalie Tauziat (semifinale)
 Jenny Byrne /  Robin White (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Newsweek Champions Cup and the Virginia Slims of Indian Wells 1989